Odontomesa är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Félix Pagast 1947. Odontomesa ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Odontomesa